Caroline County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Caroline County Courthouse (Maryland)
 Caroline County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 73001999